Чернещина — название населённых пунктов на Украине.

 Чернещина — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Чернещина — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Чернещина — село в Боровском районе Харьковской области.
 Чернещина — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Чернещина — село в Краснокутском районе Харьковской области.
 Чернещина — село в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 Богатая Чернещина
 Новая Чернещина